Кузнецов Александр Евгеньевич — казахстанский тренер по футболу, менеджер, функционер. Обладатель Лицензии Pro UEFA. Действующий тренер юношеской сборной Казахстана U-17

Воспитанник школы олимпийского резерва № 2 города Алматы

Выступал в качестве полузащитника за команды: ФК «Раимбек» и ФК «Саулет»
Более 7 лет возглавляет различные юношеские сборные Казахстана.
Основатель футбольного клуба «Енбек» (город Алматы). Возглавлял в качестве спортивного директора Республиканский колледж спорта и академию «Алаш». С 2020 года работает спортивным директором известного футбольного центра «Жас Кыран» город Алматы, Казахстан. Опыт работы более 20 лет, воспитанники тренера выступают в командах мастеров и национальных сборных Казахстана.
Достижения тренера:

Лучший детский тренер Казахстана 2010 года по версии Фонда развития спорта Казахстана

Трехкратный чемпион Казахстана среди сборных городов и областей. В 2009—2011 годах с ФК «Цесна» U −15

В 2012 году чемпион Премьер-лиги Казахстана среди академий и ФЦ. команда «Кайрат» U-16.

Двукратный обладатель Международного турнира UEFA — Развитие в 2013 и 2019 году (Сборная U-17 и U-15)

Дважды победитель Международного турнира «Кубок Президента Казахстана». 2013 и 2016 года со сборной U-17

Серебряный призер престижного Международного турнира "Мемориал Валентина Гранаткин −2017 " со сборной U-19

Лучшая статистика среди всех иностранных и казахстанских тренеров в отборочных играх чемпионата Европы среди юношеских сборных с момента вступления Казахстана в УЕФА.

Основатель ФК «Енбек». В 2015 году признан лучшим в клубном зачете лиги «Жас Кыран». Город Алматы

Работал в городе Paredes (Португалия). Команда Bsports. Тренер U-23. и Lusos.

Многие воспитанники тренера выступают в Премьер-лиге Казахстана, Европе и национальных сборных РК.

Автор собственной программы «Brain Football», способствующей подготовке умных и техничных футболистов. Выступал с лекциями и мастер-классами в Бразилии, Чехии, Кыргызстане, Казахстане и Китае.

Примечания 

Футбольные тренеры Казахстана